1994/95 was het 84ste seizoen van de Oostenrijkse voetbalcompetitie. De Bundesliga werd voor de 2de keer op rij gewonnen door SV Austria Salzburg.

Zehnerliga (1. Bundelsiga)

Uitslagen
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;" width="100%"
|-
! width=10%|Datum
! width=10%|Tijdstip
! width=25%|Stadion
! width=40%|Wedstrijd
! width=5%|Uitslag
|-
! colspan=5| 1ste speelronde
|-
| 02.08.1994 || 19:30 || Stadion Mödling || VfB Mödling – Austria Wien || 1:1
|-
|03.08.1994 || 18:30 || Sturm-Platz || Sturm Graz – Vorwärts Steyr || 1:1
|-
|03.08.1994 || 19:30 || Tivoli || FC Tirol – FC Linz || 3:0
|-
|03.08.1994 || 19:30 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || Linzer ASK – SV 'Austria' Salzburg || 0:0
|-
|03.08.1994 || 19:30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – Admira/Wacker || 2:2
|-
! colspan=5| 2de speelronde
|-
|05.08.1994 || 19:30 || Bundesstadion || Admira/Wacker – Sturm Graz || 1:2
|-
|05.08.1994 || 19:30 || Vorwärts-Stadion || Vorwärts Steyr – VfB Mödling || 2:0
|-
|06.08.1994 || 19:00 || Ernst Happel-Stadion || Austria Wien – FC Tirol || 0:0
|-
|06.08.1994 || 19:00 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || FC Linz – Linzer ASK || 1:1
|-
|06.08.1994 || 19:00 || Stadion Lehen || SV 'Austria' Salzburg – Rapid Wien || 3:0
|-
! colspan=5| 3de speelronde
|-
|12.08.1994 || 19:30 || Tivoli || FC Tirol – Vorwärts Steyr || 0:1
|-
|13.08.1994 || 18:00 || Sturm-Platz || Sturm Graz – VfB Mödling || 3:0
|-
|13.08.1994 || 19:00 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – FC Linz || 0:0
|-
|13.08.1994 || 19:30 || Bundesstadion || Admira/Wacker – SV 'Austria' Salzburg || 1:1
|-
|13.08.1994 || 19:30 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || Linzer ASK – Austria Wien || 1:1
|-
! colspan=5| 4de speelronde
|-
|19.08.1994 || 19:00 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || FC Linz – Admira/Wacker || 2:1
|-
|20.08.1994 || 19:00 || Ernst Happel-Stadion || Austria Wien – Rapid Wien || 1:1
|-
|20.08.1994 || 19:00 || Stadion Lehen || SV 'Austria' Salzburg – Sturm Graz || 1:1
|-
|20.08.1994 || 19:00 || Vorwärts-Stadion || Vorwärts Steyr – Linzer ASK || 0:3
|-
|21.08.1994 || 10:30 || Stadion Mödling || VfB Mödling – FC Tirol || 2:3
|-
! colspan=5| 5de speelronde
|-
|27.08.1994 || 17:00 || Sturm-Platz || Sturm Graz – FC Tirol || 0:0
|-
|27.08.1994 || 19:00 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – Vorwärts Steyr || 3:1
|-
|27.08.1994 || 19:00 || Stadion Lehen || SV 'Austria' Salzburg – FC Linz || 4:1
|-
|27.08.1994 || 19:30 || Bundesstadion || Admira/Wacker – Austria Wien || 0:0
|-
|27.08.1994 || 19:30 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || Linzer ASK – VfB Mödling || 2:2
|-
! colspan=5| 6de speelronde
|-
|30.08.1994 || 19:30 || Stadion Mödling || VfB Mödling – Rapid Wien || 1:2
|-
|30.08.1994 || 19:00 || Vorwärts-Stadion || Vorwärts Steyr – Admira/Wacker || 2:2
|-
|31.08.1994 || 19:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – SV 'Austria' Salzburg || 3:1
|-
|31.08.1994 || 19:00 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || FC Linz – Sturm Graz || 1:1
|-
|31.08.1994 || 19:30 || Tivoli || FC Tirol – Linzer ASK || 1:0
|-
! colspan=5| 7de speelronde
|-
|03.09.1994 || 18:30 || Bundesstadion || Admira/Wacker – VfB Mödling || 3:1
|-
|03.09.1994 || 15:30 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || FC Linz – Austria Wien || 2:2
|-
|03.09.1994 || 15:30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – FC Tirol || 3:1
|-
|03.09.1994 || 15:30 || Stadion Lehen || SV 'Austria' Salzburg – Vorwärts Steyr || 2:2
|-
|03.09.1994 || 15:30 || Sturm-Platz || Sturm Graz – Linzer ASK || 1:0
|-
! colspan=5| 8ste speelronde
|-
|16.09.1994 || 19:00 || Vorwärts-Stadion || Vorwärts Steyr – FC Linz || 3:0
|-
|17.09.1994 || 15:30 || Tivoli || FC Tirol – Admira/Wacker || 5:1
|-
|17.09.1994 || 15:30 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || Linzer ASK – Rapid Wien || 1:3
|-
|17.09.1994 || 15:30 || Stadion Mödling || VfB Mödling – SV 'Austria' Salzburg || 0:0
|-
|18.09.1994 || 15:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – Sturm Graz || 3:2
|-
! colspan=5| 9de speelronde
|-
|21.09.1994 || 19:30 || Bundesstadion || Admira/Wacker – Linzer ASK || 1:1
|-
|21.09.1994 || 19:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – Vorwärts Steyr || 1:0
|-
|21.09.1994 || 19:00 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || FC Linz – VfB Mödling || 3:1
|-
|21.09.1994 || 19:30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – Sturm Graz || 2:3
|-
|21.09.1994 || 19:00 || Stadion Lehen || SV 'Austria' Salzburg – FC Tirol || 1:1
|-
! colspan=5| 10de speelronde
|-
|23.09.1994 || 19:30 || Stadion Mödling || VfB Mödling – FC Linz || 3:1
|-
|24.09.1994 || 15:30 || Tivoli || FC Tirol – SV 'Austria' Salzburg || 0:0
|-
|24.09.1994 || 15:30 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || Linzer ASK – Admira/Wacker || 2:0
|-
|24.09.1994 || 15:30 || Sturm-Platz || Sturm Graz – Rapid Wien || 2:0
|-
|24.09.1994 || 15:30 || Vorwärts-Stadion || Vorwärts Steyr – Austria Wien || 1:1
|-
! colspan=5| 11de speelronde
|-
|30.09.1994 || 19:30 || Vorwärts-Stadion || Vorwärts Steyr – Sturm Graz || 2:1
|-
|01.10.1994 || 15:30 || Bundesstadion || Admira/Wacker – Rapid Wien || 3:0
|-
|01.10.1994 || 15:30 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || FC Linz – FC Tirol || 1:3
|-
|01.10.1994 || 15:30 || Stadion Lehen || SV 'Austria' Salzburg – Linzer ASK || 1:2
|-
|02.10.1994 || 15:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – VfB Mödling || 2:0
|-
! colspan=5| 12de speelronde
|-
|05.10.1994 || 19:30 || Tivoli || FC Tirol – Austria Wien || 2:0
|-
|05.10.1994 || 19:00 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || Linzer ASK – FC Linz || 0:2
|-
|05.10.1994 || 19:30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – SV 'Austria' Salzburg || 1:1
|-
|05.10.1994 || 19:00 || Sturm-Platz || Sturm Graz – Admira/Wacker || 0:1
|-
|06.10.1994 || 19:30 || Stadion Mödling || VfB Mödling – Vorwärts Steyr || 1:2
|-
! colspan=5| 13de speelronde
|-
|14.10.1994 || 19:00 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || FC Linz – Rapid Wien || 1:1
|-
|14.10.1994 || 19:00 || Stadion Mödling || VfB Mödling – Sturm Graz || 1:2
|-
|15.10.1994 || 15:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – Linzer ASK || 1:0
|-
|15.10.1994 || 15:30 || Stadion Lehen || SV 'Austria' Salzburg – Admira/Wacker || 4:2
|-
|15.10.1994 || 15:30 || Vorwärts-Stadion || Vorwärts Steyr – FC Tirol || 5:0
|-
! colspan=5| 14de speelronde
|-
|22.10.1994 || 15:30 || Bundesstadion || Admira/Wacker – FC Linz || 1:2
|-
|22.10.1994 || 15:30 || Tivoli || FC Tirol – VfB Mödling || 3:1
|-
|22.10.1994 || 15:30 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || Linzer ASK – Vorwärts Steyr || 1:1
|-
|22.10.1994 || 14:30 || Sturm-Platz || Sturm Graz – SV 'Austria' Salzburg || 0:1
|-
|23.10.1994 || 10:30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – Austria Wien || 3:1
|-
! colspan=5| 15de speelronde
|-
|28.10.1994 || 19:00 || Stadion Mödling || VfB Mödling – Linzer ASK || 1:2
|-
|29.10.1994 || 15:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – Admira/Wacker || 5:0
|-
|29.10.1994 || 15:30 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || FC Linz – SV 'Austria' Salzburg || 1:1 
|-
|29.10.1994 || 15:30 || Tivoli || FC Tirol – Sturm Graz || 5:0
|-
|29.10.1994 || 15:30 || Vorwärts-Stadion || Vorwärts Steyr – Rapid Wien || 1:2
|-
! colspan=5| 16de speelronde
|-
|05.11.1994 || 15:30 || Bundesstadion || Admira/Wacker – Vorwärts Steyr || 4:2
|-
|05.11.1994 || 15:30 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || Linzer ASK – FC Tirol || 1:1
|-
|05.11.1994 || 15:30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – VfB Mödling || 2:1
|-
|05.11.1994 || 14:00 || Sturm-Platz || Sturm Graz – FC Linz || 2:2
|-
|06.11.1994 || 15:30 || Stadion Lehen || SV 'Austria' Salzburg – Austria Wien || 1:0
|-
! colspan=5| 17de speelronde
|-
|19.11.1994 || 15.30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – FC Linz || 4:0
|-
|19.11.1994 || 15:30 || Tivoli || FC Tirol – Rapid Wien || 2:3
|-
|19.11.1994 || 15:30 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || Linzer ASK – Sturm Graz || 3:0
|-
|19.11.1994 || 15:30 || Stadion Mödling || VfB Mödling – Admira/Wacker || 2:1
|-
|19.11.1994 || 15:30 || Vorwärts-Stadion || Vorwärts Steyr – SV 'Austria' Salzburg || 0:0
|-
! colspan=5| 18de speelronde
|-
|26.11.1994 || 15:30 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || FC Linz – Vorwärts Steyr || 3:1
|-
|26.11.1994 || 15:30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – Linzer ASK || 1:2
|-
|26.11.1994 || 15:30 || Stadion Lehen || SV 'Austria' Salzburg – VfB Mödling || 2:0
|-
|26.11.1994 || 14:00 || Sturm-Platz || Sturm Graz – Austria Wien || 1:4
|-
|27.11.1994 || 15:30 || Bundesstadion || Admira/Wacker – FC Tirol || 3:1
|-
! colspan=5| WINTERSTOP
|-
! colspan=5| 19de speelronde
|-
|04.03.1995 || 15:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – Vorwärts Steyr || 1:1
|-
|04.03.1995 || 15:30 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || FC Linz – Rapid Wien || 2:3
|-
|05.03.1995 || 15:30 || Bundesstadion || Admira/Wacker – FC Tirol || 2:0
|-
|05.03.1995 || 14:30 || Sturm-Platz || Sturm Graz – VfB Mödling || 1:0
|-
|14.03.1995 || 19:00 || Stadion Lehen || SV 'Austria' Salzburg – Linzer ASK || 0:0
|-
! colspan=5| 20ste speelronde
|-
|10.03.1995 || 19:00 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || Linzer ASK – Sturm Graz || 1:2
|-
|11.03.1995 || 15:30 || Tivoli || FC Tirol – Austria Wien || 1:2
|-
|11.03.1995 || 15:30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – SV 'Austria' Salzburg || 0:2
|-
|11.03.1995 || 15:30 || Stadion Mödling || VfB Mödling – Admira/Wacker || 0:0
|-
|11.03.1995 || 15:30 || Vorwärts-Stadion || Vorwärts Steyr – FC Linz || 1:0
|-
! colspan=5| 21ste speelronde
|-
|17.03.1995 || 19:00 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || FC Linz – SV 'Austria' Salzburg || 0:3
|-
|18.03.1995 || 15:30 || Bundesstadion || Admira/Wacker – Linzer ASK || 1:1
|-
|18.03.1995 || 15:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – VfB Mödling || 2:1
|-
|18.03.1995 || 15:30 || Sturm-Platz || Sturm Graz – Rapid Wien || 2:0
|-
|18.03.1995 || 15:30 || Vorwärts-Stadion || Vorwärts Steyr – FC Tirol || 2:3
|-
! colspan=5| 22ste speelronde
|-
|21.03.1995 || 19:00 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – Admira/Wacker || 3:2
|-
|22.03.1995 || 19:00 || Tivoli || FC Tirol – FC Linz || 3:0
|-
|22.03.1995 || 19:30 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || Linzer ASK – Austria Wien || 1:0
|-
|22.03.1995 || 19:00 || Stadion Mödling || VfB Mödling – Vorwärts Steyr || 1:0
|-
|04.04.1995 || 19:00 || Stadion Lehen || SV 'Austria' Salzburg – Sturm Graz || 1:1
|-
! colspan=5| 23ste speelronde
|-
|24.03.1995 || 19:00 || Bundesstadion || Admira/Wacker – SV 'Austria' Salzburg || 0:1
|-
|25.03.1995 || 15:30 || Ernst Happel-Stadion || Austria Wien – Rapid Wien || 1:1
|-
|25.03.1995 || 15:30 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || FC Linz – Sturm Graz || 0:2
|-
|25.03.1995 || 15:30 || Tivoli || FC Tirol – VfB Mödling || 1:0
|-
|25.03.1995 || 15:30 || Vorwärts-Stadion || Vorwärts Steyr – Linzer ASK || 2:2
|-
! colspan=5| 24ste speelronde
|-
|01.04.1995 || 15:30 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || Linzer ASK – FC Tirol || 2:0
|-
|01.04.1995 || 15:30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – Vorwärts Steyr || 3:1
|-
|01.04.1995 || 15:30 || Sturm-Platz || Sturm Graz – Admira/Wacker || 2:2
|-
|01.04.1995 || 15:30 || Stadion Mödling || VfB Mödling – FC Linz || 1:1
|-
|02.04.1995 || 18:00 || Stadion Lehen || SV 'Austria' Salzburg – Austria Wien || 3:0 
|-
! colspan=5| 25ste speelronde
|-
|07.04.1995 || 19:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – Sturm Graz || 0:0
|-
|07.04.1995 || 19:00 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || FC Linz – Admira/Wacker || 2:2
|-
|08.04.1995 || 15:30 || Tivoli || FC Tirol – Rapid Wien || 2:3
|-
|08.04.1995 || 15:30 || Stadion Mödling || VfB Mödling – Linzer ASK || 0:1
|-
|08.04.1995 || 15:30 || Vorwärts-Stadion || Vorwärts Steyr – SV 'Austria' Salzburg || 1:1
|-
! colspan=5| 26ste speelronde
|-
|11.04.1995 || 19:00 || Bundesstadion || Admira/Wacker – Austria Wien || 2:1
|-
|12.04.1995 || 19:30 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || Linzer ASK – FC Linz || 3:1
|-
|12.04.1995 || 19:00 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – VfB Mödling || 2:1
|-
|12.04.1995 || 19:00 || Stadion Lehen || SV 'Austria' Salzburg – FC Tirol || 1:1
|-
|12.04.1995 || 19:00 || Sturm-Platz || Sturm Graz – Vorwärts Steyr || 1:0 
|-
! colspan=5| 27ste speelronde
|-
|21.04.1995 || 19:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – FC Linz || 4:1
|-
|22.04.1995 || 15:30 || Tivoli || FC Tirol – Sturm Graz || 0:1
|-
|22.04.1995 || 15:30 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || Linzer ASK – Rapid Wien || 1:2
|-
|22.04.1995 || 15:30 || Stadion Mödling || VfB Mödling – SV 'Austria' Salzburg || 0:0
|-
|22.04.1995 || 15:30 || Vorwärts-Stadion || Vorwärts Steyr – Admira/Wacker || 1:0
|-
! colspan=5| 28ste speelronde
|-
|28.04.1995 || 19:30 || Sturm-Platz || Sturm Graz – FC Tirol || 3:0
|-
|29.04.1995 || 15:30 || Bundesstadion || Admira/Wacker – Vorwärts Steyr || 1:0
|-
|29.04.1995 || 15:30 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || FC Linz – Austria Wien || 1:7
|-
|29.04.1995 || 15:30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – Linzer ASK || 3:0
|-
|29.04.1995 || 15:30 || Stadion Lehen || SV 'Austria' Salzburg – VfB Mödling || 2:0
|-
! colspan=5| 29ste speelronde
|-
|05.05.1995 || 19:30 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || Linzer ASK – SV 'Austria' Salzburg || 2:0
|-
|06.05.1995 || 15:30 || Tivoli || FC Tirol – Admira/Wacker || 1:1
|-
|06.05.1995 || 15:30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – FC Linz || 4:1
|-
|06.05.1995 || 15:30 || Stadion Mödling || VfB Mödling – Sturm Graz || 0:0
|-
|06.05.1995 || 15:30 || Vorwärts-Stadion || Vorwärts Steyr – Austria Wien || 0:3
|-
! colspan=5| 30ste speelronde
|-
|12.05.1995 || 19:00 || Bundesstadion || Admira/Wacker – VfB Mödling || 1:1
|-
|12.05.1995 || 19:00 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || FC Linz – Vorwärts Steyr || 0:0
|-
|13.05.1995 || 15:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – FC Tirol || 0:0
|-
|13.05.1995 || 15:30 || Stadion Lehen || SV 'Austria' Salzburg – Rapid Wien || 0:0
|-
|13.05.1995 || 15:30 || Sturm-Platz || Sturm Graz – Linzer ASK || 3:3
|-
! colspan=5| 31ste speelronde
|-
|19.05.1995 || 19:00 || Stadion Lehen || SV 'Austria' Salzburg – FC Linz || 3:0
|-
|20.05.1995 || 15:30 || Tivoli || FC Tirol – Vorwärts Steyr || 1:1
|-
|20.05.1995 || 15:30 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || Linzer ASK – Admira/Wacker || 1:2
|-
|20.05.1995 || 15:30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – Sturm Graz || 1:3
|-
|20.05.1995 || 15:30 || Stadion Mödling || VfB Mödling – Austria Wien || 0:1
|-
! colspan=5| 32ste speelronde
|-
|09.05.1995 || 19:00 || Bundesstadion || Admira/Wacker – Rapid Wien || 0:2
|-
|09.05.1995 || 19:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – Linzer ASK || 2:0
|-
|09.05.1995 || 19:00 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || FC Linz – FC Tirol || 0:1
|-
|09.05.1995 || 19:30 || Sturm-Platz || Sturm Graz – SV 'Austria' Salzburg || 2:2
|-
|09.05.1995 || 19:00 || Vorwärts-Stadion || Vorwärts Steyr – VfB Mödling || 1:0
|-
! colspan=5| 33ste speelronde
|-
|26.05.1995 || 19:00 || Stadion Lehen || SV 'Austria' Salzburg – Admira/Wacker || 2:0
|-
|27.05.1995 || 15:30 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || Linzer ASK – Vorwärts Steyr || 2:1
|-
|27.05.1995 || 15:30 || Sturm-Platz || Sturm Graz – FC Linz || 3:1
|-
|27.05.1995 || 15:30 || Stadion Mödling || VfB Mödling – FC Tirol || 1:6
|-
|28.05.1995 || 18:00 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – Austria Wien || 1:3
|-
! colspan=5| 34ste speelronde
|-
|02.06.1995 || 19:30 || Vorwärts-Stadion || Vorwärts Steyr – Rapid Wien || 0:1
|-
|03.06.1995 || 15:30 || Bundesstadion || Admira/Wacker – Sturm Graz || 1:2
|-
|03.06.1995 || 15:30 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || FC Linz – VfB Mödling || 0:3
|-
|03.06.1995 || 15:30 || Tivoli || FC Tirol – Linzer ASK || 6:1
|-
|04.06.1995 || 18:00 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – SV 'Austria' Salzburg || 0:1
|-
! colspan=5| 35ste speelronde
|-
|14.06.1995 || 19:00 || Bundesstadion || Admira/Wacker – FC Linz || 2:0
|-
|14.06.1995 || 19:00 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || Linzer ASK – VfB Mödling || 4:1
|-
|14.06.1995 || 19:00 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – FC Tirol || 2:2
|-
|14.06.1995 || 19:00 || Stadion Lehen || SV 'Austria' Salzburg – Vorwärts Steyr || 2:0
|-
|14.06.1995 || 19:00 || Sturm-Platz || Sturm Graz – Austria Wien || 6:0
|-
! colspan=5| '36ste speelronde
|-
|17.06.1995 || 15:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – Admira/Wacker || 1:2
|-
|17.06.1995 || 15:30 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || FC Linz – Linzer ASK || 0:4
|-
|17.06.1995 || 15:30 || Tivoli || FC Tirol – SV 'Austria' Salzburg || 2:0
|-
|17.06.1995 || 15:30 || Stadion Mödling || VfB Mödling – Rapid Wien || 0:3
|-
|17.06.1995 || 15:30 || Vorwärts-Stadion || Vorwärts Steyr – Sturm Graz || 1:2   
|}

Eindstand

 Play-offs promotie/degradatie

FC Linz degradeert, SV Ried promoveert naar hoogste afdeling

TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.''

Toeschouwers

Scheidsrechters

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 1994/95 uitkwamen in de Bundesliga.

Meeste speelminuten

SV Austria Salzburg

Bijgaand een overzicht van de spelers van SV Austria Salzburg, die in het seizoen 1994/95 onder leiding van trainer-coach Otto Barić voor de tweede keer in de clubgeschiedenis kampioen van Oostenrijk werden en zo de landstitel prolongeerden.

2. Bundesliga 
De 2. Bundesliga bestond uit zestien clubteams die elkaar gedurende het seizoen tweemaal troffen, de kampioen promoveerde automatisch. De nummer twee nam deel aan de eindronde met de voorlaatste uit de Bundesliga. De drie laagst geklasseerde clubteams degradeerden: FC Puch naar de Regionalliga Mitte en SV Stockerau en 1. Wiener Neustädter naar de Regionalliga Ost. De drie kampioenen van de Regionalliga namen hun plaats in het volgende seizoen: SAK Klagenfurt (Mitte), FavAC (Ost) en WSG Wattens (West). Het samenwerkingsverband tussen Spg Wiener Sport-Club en SV Gerasdorf werd aan het einde van het seizoen ontbonden. SV Gerasdorf kreeg een plaats toebedeeld in de 2. Bundesliga voor het seizoen 1995/96, Wiener Sport-Club ging verder in Ostliga 1995/96.

Eindstand

Zie ook
Oostenrijkse voetbalbeker 1994/95
Oostenrijks voetbalelftal in 1994
Oostenrijks voetbalelftal in 1995

Externe links 
 Saison 1994/95 bei austriasoccer.at
 Saison 1994/95 bei rsssf.com

Oostenrijks voetbalseizoen
Competitievoetbal 1994/95